Sommerville ist der Familienname folgender Personen:

 Ian Sommerville (* 1951), britischer Informatiker
 Maxwell Sommerville (1829–1904), US-amerikanischer Gemmenforscher

Siehe auch:

 Somerville